Hasbeiya kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Caza de Hâsbaïya, distrikt, Nabatiye, 
 Hâsbaïya, distriktshuvudort, Nabatiye, 

Robotskapade Libanonförgreningar